Гарлени има више значења:

 Гарлени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Гарлени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Гарлени (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији